In 1968/69 werd het twintigste seizoen van de DDR-Oberliga gespeeld, de hoogste klasse van de DDR. FC Vorwärts Berlin werd kampioen. De competitie duurde van 17 augustus 1968 tot 17 mei 1969.

Seizoensverloop

De beslissing om de titel viel pas op de laatste speeldag. Vorwärts stond eerste met 32 punten, Magdeburg tweede met 31 punten en Jena derde met 30 punten. Na een 2:1 overwinning op stadsrivaal Dynamo haalde Vorwärts de zesde en laatste titel binnen. Titelverdediger Jena wist nog over Magdeburg te springen. Na vijf vicetitels leek dit aanvankelijk het jaar van Hansa Rostock te worden. De club stond lang aan de leiding maar door een rampzalige terugronde (voorlaatste in de tussenstand), eindigde de club op de vierde plaats.

De beslissing in de degradatiezone viel ook pas op de laatste speeldag. Oberligadebutant Stahl Riesa stond één punt boven Union Berlin en twee punten boven Lokomotive Leipzig. Union en Lok moesten nog tegen elkaar en een zege van een van beiden kon fataal zijn. De club speelden echter gelijk en Riesa won van Wismut Aue en verzekerde het behoud. Met Union en Lok verdwenen de bekerwinnaar van vorig jaar en een topclub van de voorbije jaren naar de DDR-Liga.

Er kwamen 2.111.000 toeschouwers naar de 182 Oberligawedstrijden, wat neerkomt op 11.599 per wedstrijd.

Eindstand

Topschutters
Er vielen 456 goals wat neerkomt op 2,51 per wedstrijd.

Voetballer van het jaar
Eberhard Vogel van FC Karl-Marx-Stadt werd verkozen tot voetballer van het jaar. Otto Fräßdorf van Vorwärts Berlin werd tweede en Klaus Urbanczyk van HFC Chemie werd derde.

Europese wedstrijden
Europacup I

Europacup II

Jaarbeursstedenbeker

Zie ook
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1968
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1969

Externe links
 Oberliga bij RSSSF

DDR-Oberliga
Duits competitievoetbal 1968/69